Kótay Pál (1910–1986) urológus, orvosi szakíró, író
Kótay Pál (1868–1934) építészmérnök